Turniej tenisowy French Championships, dziś znany jako wielkoszlemowy French Open, rozegrano w 1955 roku w dniach 24 maja - 4 czerwca, na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 

1955 w tenisie ziemnym
1955 we Francji
French Open według lat